Richard-Wagner-Büste steht für:

 Richard-Wagner-Büste (Bayreuth)
 Richard-Wagner-Büste (Leipzig)
 Richard-Wagner-Büste (Venedig)

Siehe auch: 
 Richard Wagner #Gedenkstätten – ein Überblick
 Richard-Wagner-Denkmal